

Architettura
 Cappella Dal Pozzo, cappella del Camposanto monumentale di Pisa.
 Palazzo dal Pozzo, palazzo di stile barocco di Alessandria e risalente al XVIII secolo.

Persone 
Dal Pozzo della Cisterna, famiglia nobile piemontese.
Alfonso Dal Pozzo Farnese, vescovo di Borgo San Donnino.
Borgino dal Pozzo, orafo italiano.
Carlo Antonio Dal Pozzo, arcivescovo di Pisa e auditore fiscale del Granducato di Toscana.
Carlo Emanuele dal Pozzo della Cisterna, patriota e senatore italiano.
Cassiano dal Pozzo, diplomatico e collezionista d'arte italiano.
Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna, Regina di Spagna.
Paolo Dal Pozzo, pittore italiano.
Paolo dal Pozzo Toscanelli, matematico, astronomo e cartografo italiano.
Pietro Dal Pozzo, partigiano e politico italiano.
Isabella Maria dal Pozzo, pittrice italiana.